Атинска академия може да се отнася за:

 Атинска академия (), академията на науките на Гърция основана на 18 март 1926 г.;
 Платонова академия, първата от т.нар. атински философски школи в античността;
 Академията на Платон, район на Атина;
 Академия, район на Атина.